L'Arxiu Històric del Museu Romàntic Can Papiol, conté tota la documentació de la família Papiol, des del  fins al , quan el cognom Torrents esdevingué el propi del llinatge familiar. L'arxiu està situat al carrer Major de Vilanova i la Geltrú in situ.

Història 
La família Papiol, originària de l'Arboç, es va instal·lar a Vilanova a mitjans del  i esdevingué una de les famílies més influents de la vila durant el . Amb els anys, la família va multiplicar el seu patrimoni com a conseqüència dels successius matrimonis i les adquisicions. A mitjans del  Joan Papiol va deixar l'Arboç per instal·lar-se a Vilanova, on es va casa amb Maria Raventós. El matrimoni es va convertir en fundadors i protectors del convent dels caputxins de la vila, que s'hi havien instal·lat el 1644. D'aquest matrimoni nasqué Isidre Papiol, apotecari de professió i casat amb Catalina Raventós, procedent d'una de les famílies més riques de Vilanova. L'hereu de tot aquest patrimoni fou Joan (dit com l'avi), que esdevingué batlle de la vila. Malauradament, amb la Guerra de Successió Espanyola, la vila va quedar devastada per les tropes de Felip V. Els soldats filipistes es varen endur, entre els seus ostatges a Joan, el qual, no sobrevisqué a les condicions de les presons i morí empresonat. Un cop passats els temps de crisis, els Papiol (com altres famílies de la vila) es van refer econòmicament i varen veure com el patrimoni familiar s'anava expandint. Durant el primer quart del , Lluís Papiol i Balaguer, fill de Joan, va viure dedicat completament al patrimoni familiar i als béns heretats que varen incrementar amb l'antiga baronia dels Jafra, al massís del Garraf, aportada com a dot pel seu matrimoni amb Maria Àngels Martí Catà. El fill del matrimoni es deia Lluís com el pare i va obtenir el privilegi del rei Carles III d'Espanya d'anomenar-se cavaller i posseir escut heràldic. És en aquest període quan trobem que el llinatge dels Papiol es troba en el seu moment més àlgid. El fill d'aquest últim, Francesc Papiol de Padró, fou un home amb un gran prestigi, culte i erudit, gràcies als estudis que realitzà de dret a la Universitat de Cervera, creada per Felip V després de la invasió a Catalunya, tancant les portes de la Universitat de Barcelona. El 1812 va tenir el privilegi d'assistir a les Corts de Cadis com a diputat per Catalunya. Però desgraciadament, el 1817 Francesc Papiol de Padró va morir sense deixar descendència. El patrimoni familiar va passar a mans de les seves dues germanes Josefa i Maria Lluïsa, aquesta última casada amb Manuel de Torrents i Fals, també d'una antiga i notable família vilanovina. Així el cognom Torrents esdevingué el propi del llinatge dels antics Papiol. Amb el temps, la família va perdre la seva esplendor i l'hereu Ignasi de Torrents, va decidir vendre Can Papiol a la Diputació de Barcelona l'any 1959. Després d'unes reformes, el museu va obrir les seves portes l'any 1961. El 2002 la diputació de Barcelona que era propietària del fons i col·lecció, en va cedir a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la seva gestió, el qual el 2006, el cedí a l'Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer. Va ser en aquest mateix any quan el museu va tancar les seves portes per sotmetre l'edifici a un procés de restauració per una plaga de tèrmits. El museu va obrir les seves portes al públic el 2 d'octubre de 2011.

Edifici 
L'Arxiu Històric del Museu Romàntic Can Papiol està situat al mateix museu. La construcció d'aquesta casa la va portar a terme Francesc Papiol i Padró el 1790, al solar de l'hort que la família tenia en propietat a l'extrem nord de la vila. L'edifici es compon de planta baixa, dos pisos, golfa i un entresòl. A la part posterior hi ha un jardí de considerables dimensions que limita amb el carrer de les preses i de Joaquim Mir. La façana del carrer major és d'estil neoclàssic, decorada amb pilastres estriades i capitells compostos pintats. Els balcons es presenten revestits per la part inferior de rajoles de vela en blanc i verd, pròpies del final del . Sobre el portal principal podem veure esculpit amb pedra l'escut familiar. És un escut on hi ha representades les armes de Padró, Catà, Martí, Argullol i l'escut dels Papiol. Una part important del museu és el mateix edifici, perquè conserva l'estructura original. Les estances de l'edifici que componen la planta noble són: entrada o vestíbul, biblioteca, rebedor, sala d'espera, despatx, Sala i alcova imperi, vestíbul o lligador, Sala de música, Saló de ball, Sala de billar, Sala de bany, el dormitori del llit de plata, Sala i alcova dels malalts, galeria coberta, la capella i el menjador i la saleta. Pel que fa a les estances secundàries hem de destacar són la cuina, el forn de pa, el quarto de l'oli, les habitacions del servei, la cuina dels mossos, el graner, el celler, l'estable i el jardí.

Fons 
L'Arxiu Històric de Can Papiol, conté tota la documentació familiar des de la seva arribada a Vilanova i la Geltrú a mitjans del  fins a finals del . El fons del present arxiu consta de més de 3.000 documents. A més, també conté documentació de les famílies emparentades vilanovines, és a dir, totes aquelles que varen acabar relacionades amb el llinatge dels Papiol a través dels matrimonis: Martí Catà, Balaguer, Rubinat, Torrents, etc. Hem de destacar la varietat d'elements que formen part d'aquest arxiu històric i familiar: 
 Manuscrits: registres(naixement, comunions i matrimonis) testaments, privilegis eclesiàstics, etc.
 Documentació antiga.
 Epístoles.
 Llibres de comptabilitat.
 Fotografies.
 Reproduccions.

El fons de l'Arxiu Històric del Museu Romàntic Can Papiol és el següent:

Família Bertran
 Documentació familiar i personal.
 Documentació administrativa i comptable.
 Documentació judicial.
 Plets civils.
 Concòrdies de plets.
 Altra documentació judicial.
 Documentaació de famílies emparentades.

Família Catà
 Documentació familiar i personal.
 Documentació patrimonial.
 Documentació administrativa i comptable.
 Documentació judicial.
 Plets civils.
 Sentències.
 Concòrdies de plets.
 Altra documentació judicial.

Família Martí
 Documentació familiar i personal.
 Certificacions.
 Pactes matrimonials
 Testaments.
 Distincions.
 Documentació patrimonial.
 Documentació administrativa i comptable.
 Correspondència.
 Documentació judicial.
 Documentació de càrrecs públics.

Família Papiol
 Documentació familiar i personal.
 Certificacions.
 Testaments.
 Distincions.
 Documentació patrimonial.
 Documentació administrativa i comptable.
 Correspondència.
 Documentació judicial.
 Plets Civils.
 Sentències judicials.
 Concòrdies de plets.
 Documentació de càrrecs públics.
 Documentació religiosa.
 Llicències i privilegis eclesiàstics.
 Relíquies.
 Fundacions pies.

Família Torrents
 Documentació familiar i personal.
 Notes biogràfiques i genealògiques.
 Certificacions.
 Testaments i donacions universals.
 Documentació acadèmica.
 Documentació patrimonial
 Documentació administrativa i comptable.
 Documentació judicial.
 Documentació de càrrecs públics.
 Documentació religiosa.
 Documentació de famílies emparentades.

Resposta de Francesc Papiol al Qüestionari Zamora 
El document de més rellevància de l'arxiu és la Resposta al Qüestionari de Francisco de Zamora escrit pel Francesc Papiol. En termes històrics, difícilment cap qüestionari o interrogatori superarà per amplitud i interès de les preguntes el Qüestionari de Francisco de Zamora, i tampoc cap resposta vilanovina a cap qüestionari superarà per la riquesa de les respostes de Francesc Papiol. El Qüestionari Zamora estalvia moltes hores d'investigació als historiadors precisats de conèixer la vida quotidiana dels vilanovins de finals del  o de disposar d'un perfil general de la població en aquella data. Per la Història, els qüestionaris són excepcionals, tot i que se'n projectaren molt pocs.

Instruments de descripció 
Actualment es compta com a element de descripció de l'arxiu, un inventari realitzat el 2006 abans de la seva clausura temporal pel reforç estructural realitzat per la plaga xilòfaga que afectava a les seves bigues. Aquest inventari es va realitzar per tenir un control exhaustiu de la seva documentació que es classifica per tipologies, temàtica, cronologia i famílies.

Servei 
La funció principal de l'Arxiu Històric del Museu Romàntic de Can Papiol, és donar a conèixer el fons per estudiants i investigadors. En aquest arxiu també hi ha una gran quantitat de documentació relativa a les peces del museu (per exemple, les autèntiques de relíquia que s'hi conserven), i que per tant, servirà per introduir dades als catàlegs col·lectius. Tanmateix, aquesta documentació històrica pot ser rellevant pel comissariat d'alguna exposició que es pugui realitzar, així com, per les possibles publicacions de la institució de caràcter divulgatiu (llibres, catàlegs, díptics, publicitat...), etc.

Notes

Bibliografia 
 A.A.V.V. "Museu Romàntic Can Papiol (Vilanova i la Geltrú)". Museu Romàntic. Impr. Casa de la Caritat. DL Barcelona.1981.
 CASTILLO, Alberto de. "El encanto del Museo Romántico Provincial". Diario de Barcelona, Núm. 146 (20 de juny de 1965), p. [6-8].
 CASTILLO, A de.; Rius, Manuel; Basora Sugrañes, Teresa. "Guía del Museo Romántico Provincial." Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona.1968.
 GOU VERNET, Assumpta. "El Museu Romàntic (Can Llopis, Sitges, i Can Papiol, Vilanova i la Geltrú)" Revista de museus, Núm. 1 .p. 89-100. 1983 
 MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL. "Nova línia de promoció externa del Museu Romàntic Can Papiol". Quaderns de patrimoni del Garraf. Núm. 1 (juny de 2004), p. 17. Vilanova i la Geltrú. 2004.
 ORRIOLS CARBONELL, Joan. Rius Vila, Joan. "Las casas señoriales de Villanueva: la Casa Papiol." Actas y comunicaciones de la Iª Asamblea intercomarcal de investigadores del Penedès i Conca d'Òdena. Martorell. 1950 (Igualada : Bas d'Igualada, 1952).
 PAPIOL, Francesc. "Resposta de Francesc Papiol al Qüestionari Zamora : Vilanova i la Geltrú 1790". Vilanova i la Geltrú. Ajuntament; Centre d'Estudis de la Biblioteca Víctor Balaguer, 1990.
 PI DE CABANYES, Oriol; Povo, Marta (foto). "Cases senyorials de Catalunya". Edicions 62. Barcelona, 1990.
 TOSCAS SATAMANS, Eliseu. "Família i context: La Casa Papiol i la Vilanova de la meitat del segle XIX". Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa. Edicions Pere el Cerimoniós. 1999.

Vegeu també 
 Museu Romàntic Can Papiol
 Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Enllaços externs 
 Lloc web del Museu Romàntic Can Papiol
 Directori del Museu Romàntic Can Papiol de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Museu Romantic De Can Papiol
Entitats del Garraf
Vilanova i la Geltrú